Église Saint-Jérémie peut désigner :
l'église Saint-Jérémie de Braničevo, en Serbie centrale ;
 l'église en bois Saint-Jérémie de Goraždevac/Gorazhdevc, près de la ville de Pejë/Peć, au Kosovo ;
 l'église Saint-Jérémie de Vrbovac, en Serbie centrale.